Shipova steht für:

 Šipovo, eine Ortschaft in der Gemeinde Zubin Potok
 eine Sorte der Bollweiler Birne